Рабадан Гасанович Абакаров (, с. Цовкра-1, , Дагестанская область, Российская империя — 13 марта 1995, ) — советский цирковой артист, эквилибрист, канатоходец, народный артист РСФСР (1960).

Основатель известной династии цирковых артистов – Абакаровых.

Биография 
Небольшой дагестанский аул Цовкра является родиной канатоходцев республики. По преданию, в древние времена жители села таким образом перебирались через ущелья в поисках заблудившихся домашних животных. Согласно другой версии, для мужчин это был способ показать свою ловкость перед девушкой.

В цирке Рабадан Гасанович начал работать с 1935 года. B 1936 году c группой юношей из аула Цовкрa был принят в Киевскую цирковую мастерскую. Создатель, участник и руководитель номера дагестанских канатоходцев «Цовкра», впервые перенёс на канат сложные акробатические трюки с подкидной доской.

В честь Рабадана Абакарова и Яраги Гаджикурбанова с 2004 года в селе Цовкра Кулинского района Дагестана проходит традиционный республиканский фестиваль канатоходцев. Организаторами фестиваля выступают министерство культуры Дагестана, Республиканский Дом народного творчества и администрация Кулинского района.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (30.11.1956).
 Народный артист РСФСР (23.04.1960).
 Народный артист Дагестанской АССР (?).
 Орден «Знак Почёта» (09.10.1958).
 Медаль «За трудовое отличие» (19.11.1939).

Фильмография 
  — На арене цирка (документальный)
  — Парад-алле — канатоходец

 Ссылки  
В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ – Интервью народного артиста РСФСР Рабадана Абакарова (Журнал «Советская эстрада и цирк»'', август 1982 г.)

Примечания 

Цирковые артисты СССР
Канатоходцы
Члены КПСС
Народные артисты Дагестанской АССР